Станіслав Гурський 

 Станіслав Гурський (канонік) — канонік, історик
 Станіслав Гурський (підстароста)

Примітки